Z est la  et dernière lettre, ainsi que la  consonne de l'alphabet latin.

Code 
 Z est le code de la province de Saragosse (Zaragoza en castillan), selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

Sciences et techniques

Astronomie et astrophysique 
 Le symbole Z peut représenter la métallicité d'un objet astronomique.
 Le symbole z peut représenter le décalage vers le rouge : , où  et  sont respectivement la longueur d'onde observée dans le spectre d'un objet céleste et la longueur d'onde de la même raie dans un référentiel au repos.

Géographie 
 La Cote Z en géographie.

Informatique 
 Contrôle Z ou Ctrl+Z, raccourci clavier permettant d'annuler la dernière modification apportée dans une application ;
 on ajoute souvent la lettre Z à la fin des mots faisant référence au piratage, le Z étant le pluriel pirate (par exemple : les Zobz, les hackerz, le warez) ;
 la notation Z, langage de spécification formelle servant à décrire et à comprendre le fonctionnement de systèmes informatiques ;
 le Z-buffer, en infographie ;
 z/OS, un système d'exploitation d'IBM, pour les ordinateurs centraux zSeries.
 le langage de programmation Z de ZOLA Technologies.

Mathématiques 
 La notation  (Unicode U+2124 : ℤ) représente l'ensemble des nombres entiers relatifs selon un usage qui remonte à Nicolas Bourbaki. Il s'agit de l'initiale du mot allemand Zahlen ;
 z sert couramment de symbole d'inconnue dans le cadre des nombres complexes ;
 z, symbole fréquemment utilisé pour désigner la troisième variable inconnue (après  et ) ;
 de même, z sert souvent à désigner la cote d'un point ;
 la transformée en Z, en traitement du signal, est l'équivalent discret de la transformée de Laplace.

Minéralogie et cristallographie 
 Le symbole Z exprime le nombre de mailles élémentaires contenues dans une maille conventionnelle.

Physique et chimie 
 Z, symbole du boson Z ;
 Z, variable attribuée à l'impédance électrique en électrotechnique et en électronique et à l'impédance acoustique ;
 la Z machine, le générateur de rayons X ;
 Z-pinch, une technique de fusion thermonucléaire ;
 z désigne le nombre de motifs par maille en cristallographie ;
 Z, symbole du numéro atomique ;
 Z désigne une stéréoisomérie ;
 Z, le groupe carboxybenzyle en biochimie ;
 la protéine Z est un type de protéine synthétisée par le foie.

Unités 
 z (minuscule), préfixe du SI signifiant zepto (10) ;
 Z (majuscule), préfixe du SI signifiant zetta (10) ;
 Z (majuscule), code signifiant heure UTC ou heure GMT (bien que ce ne soit pas la même chose à strictement parler). Se prononce « zoulou » (en anglais Zulu time) ;
 Z (majuscule), signifiant le nombre de dents d'une pièce ( pignon, roue dentée).

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 En 1905, pour indiquer le début de la bataille navale de Tsushima, l'amiral japonais Heihachirō Tōgō fit hisser le pavillon signifiant la lettre Z selon le Code international des signaux maritimes. En 1941, l'amiral Isoroku Yamamoto fit de même avant l'attaque de Pearl Harbor.

Politique 
 Durant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les chars russes du front nord arborent la marque de reconnaissance « Z » tracée à la peinture blanche. Ce sigle devient le symbole des patriotes russes en faveur de cette guerre et est décliné sous de nombreuses formes lors de leurs manifestations.
 Lors de l'élection présidentielle française de 2022, la lettre « Z » est un symbole de ralliement pour les partisans d'Éric Zemmour.

Phonétique 
 [z] est le symbole, dans l'alphabet phonétique international, de la consonne fricative alvéolaire voisée.
 [ʐ] est le symbole, dans l'alphabet phonétique international, de la consonne fricative rétroflexe voisée.
 [ʑ] est le symbole, dans l'alphabet phonétique international, de la consonne fricative alvéolo-palatale voisée.

Culture et société 
 Voir de Z0 à Z99.
 La génération Z est une génération sociologique qui débute avec l'évolution de naissances de 1995.

Bande dessinée 
 Z comme Zorglub, L'Ombre du Z, Le réveil du Z et Aux sources du Z sont quatre albums de la bande dessinée Spirou et Fantasio.
 Mazinger Z, manga créée par Go Nagai ;

Cinéma 
 Un film de série Z, film de série B poussé à l'extrême, c’est-à-dire un film au budget microscopique, aux moyens minimaux (tenant souvent du bricolage) et au tournage précipité et bâclé ;
 Z, film franco-algérien de Costa-Gavras, sorti en 1969 ;
 The Lost City of Z, film d'aventure historique américain de James Gray, sorti en 2016 ;
 Z, personnage principal du film Fourmiz ;
 Z, personnage fictif du film Snowboarder ;
 Z, personnage principal du film Zardoz ;
 Z, signature de Zorro ;
 Z, personnage dans le film Men in Black ;
 Dragon Ball Z, série télévisée d'animation japonaise ;
 Z, personnage dans le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino ;
 « Z au Bras Noir » est le pseudonyme de Zephyr, principal antagoniste du film One Piece : Z,  film inspiré par la série japonaise One Piece ;
 Pokemon XY & Z, série télévisée d'animation japonaise.

Entreprises et produits 
 Z est un luminaire du fabricant Schréder.
 Les vêtements Z sont une marque du Kidiliz Group.

Graphisme 
 Monsieur Z, pseudonyme de Richard Zielenkiewicz, graphiste et illustrateur.

Littérature 
 Z, roman de Vassilis Vassilikos dont est tiré le film de Costa-Gavras ;
 Dans Le Grain de la voix, Entretiens 1962-1980, Roland Barthes écrit que . (Points/Seuil, )

Médias 
 Z, revue itinérante d'enquête et de critique sociale ;

Musique  
 Z, groupe formé par Ahmet et Dweezil Zappa, fils de Frank Zappa ;
 Monsieur Z, artiste de musique ;
 Jay-Z, le rappeur américain ;
 Z-Audio, label de musique indépendant ;
 Z, album du groupe ZONE ;
 Z. est le préfixe choisi par le musicologue  pour son catalogue des œuvres du compositeur anglais Henry Purcell. Par exemple, Z.628 correspond à l'opéra King Arthur.

Jeux vidéo 
 Le Z, symbole de la Zaibatsu, dans Grand Theft Auto 2.
 Z, jeu vidéo des studios The Bitmap Brothers sur PC, PlayStation et Saturn.

Sports 
 Z, « surnom » du marathonien français Benoît Zwierzchiewski ;
 Z, une ancienne équipe cycliste française.

Transports 
 
 Surnom des automotrices Z 23000 ;
La gamme de roadster  cabriolet ou coupé chez BMW (Z1, Z3, Z4, Z8)
 Une gamme de voitures de sport chez Nissan ;
 Une gamme de moto chez le constructeur japonais Kawasaki (comme la Z750 ou la Z1000).

Vie pratique 
 Le Z, surnom du délégué de classe/promotion dans l'argot des classes préparatoires et des grandes écoles ;
 le Code Z, en morse ;
 Don Z, revue de bandes dessinées pour la jeunesse ;
 Télé Z, revue de télévision ;
 Z, chaîne de télévision au Québec ;
 le Z Café, bar rue de la Roquette, Paris  ;
 la lettre Z, sigle distinctif des automobiles immatriculées en Zambie ;
 la lettre Z était le code de la province de Saragosse (Zaragoza en castillan), sur les plaques d'immatriculation espagnoles jusqu'en 2000 ;
 la lettre z, code de la ville de Zwickau, Allemagne sur les plaques d'immatriculation allemandes.

Anthroponyme 
 Monsieur Z est le surnom que s'était donné Protais Zigiranyirazo, un des principaux responsables présumés du génocide rwandais.
 -Z-, artiste tunisien ;
 , rédacteur de la revue La Nature.

Notes et références 

Homonymie de titre